Wayne County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Wayne County (Georgia)
 Wayne County (Illinois)
 Wayne County (Indiana)
 Wayne County (Iowa)
 Wayne County (Kentucky)
 Wayne County (Michigan)
 Wayne County (Mississippi)
 Wayne County (Missouri)
 Wayne County (Nebraska)
 Wayne County (New York)
 Wayne County (North Carolina)
 Wayne County (Ohio)
 Wayne County (Pennsylvania)
 Wayne County (Tennessee)
 Wayne County (Utah)
 Wayne County (West Virginia)

Siehe auch:
 Wayne County & The Electric Chairs, US-amerikanische Band